Waking Life
Waking Up
Waking Madison
Waking the Fallen
Waking Up in Vegas
Waking Up the Neighbours

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema